Григорий Онищенко:
 Онищенко, Григорий Потапович (1906—1968) — украинский и советский общественный, политический и партийный деятель. 
 Онищенко, Григорий Харлампиевич (1913—1945) — Герой Советского Союза.